Владимир Александрович Грачёв: Грачёв, Владимир Александрович (1926—196?) — советский футболист.
 Грачёв, Владимир Александрович (род. 1942) — российский учёный, политический деятель, эколог.
 Грачёв, Владимир Александрович (род. 1951) — советский регбист, советский и российский тренер.